Ligat ha’Al 2000/2001 (hebr. ליגת העל albo zwana Izraelską Ekstraklasą lub ze względów sponsorskich Ligat Pelephone) – 
była 2. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Izraelu pod tą nazwą. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 12 sierpnia 2000 do 26 maja 2001 rozegrały w dwóch rundach 38 kolejek meczów.  
Obrońcą tytułu była drużyna Hapoel Tel Awiw.
Mistrzostwo po raz szósty w historii zdobyła drużyna Maccabi Hajfa.

Drużyny

Faza zasadnicza

Wyniki

Faza finałowa

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Ligat ha’Al 2000/2001 - rsssf

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Ligat ha’Al 
 Oficjalna strona IFA 

2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Izraelu
2000 w Izraelu
2001 w Izraelu